Пітер Косгроув, Пітер Джон Косгроув (англ. Peter John Cosgrove; 28 липня 1947, Сідней, Австралія) — австралійський державний діяч, двадцять шостий генерал-губернатор Австралії.
 Міранда Косгроув, Міра́нда Те́йлор Ко́сґроув (англ. Miranda Taylor Cosgrove, 14 травня 1993, Лос-Анджелес) — американська актриса і співачка.
 Кевін Косгроув, Кевін Майкл Косгроув (англ. Kevin Michael Cosgrove); 6 січня 1955 — 11 вересня 2001) — американський керівник страхового бізнесу та віце-президент компанії.